Por Portage, poderá estar à procura de:

 Portage (software), um sistema de gerenciamento de pacotes para Gentoo Linux
 Portage (Indiana)
 Portage (Michigan)
 Portage (Utah)
 Portage (Wisconsin)

Desambiguação